Mistletoe:

Музыка 
 «Mistletoe» (песня Джастина Бибера), 2011
 «Mistletoe» (песня Колби Кэйллат), 2007
 «Mistletoe and Wine» — песня Клиффа Ричарда (1988)

Другое 
 , альбом комедийного радиошоу The Bob & Tom Show

См. также 
  (страница разрешения неоднозначности) — три разных корабля, в разное время входивших в состав военно-морского флота США